R51 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : «Toxique pour les organismes aquatiques», sur les étiquettes des produits chimiques ;

Médecine
 Céphalée, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 Nissan Pathfinder R51, troisième génération de la Nissan Pathfinder.

Moto
 BMW R 51, une moto du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R51, le boulevard circulaire de Charleroi.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres